Маркусь Василь Васильович (1922—2012) — український науковець-енциклопедист, редактор Енциклопедії української діяспори.
 Маркусь Віктор Васильович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Дарія Маркусь (1935—2008) — український науковець-енциклопедист зі США, співредактор Енциклопедії української діяспори. Доктор наук (1976 р.) з «Foundations of Education» в Університеті Лойола у Чикаго.

Українські прізвища